Osoby o nazwisku Sołomin:
 Jurij Sołomin − radziecki i rosyjski aktor i reżyser
 Pavel Solomin − uzbecki piłkarz
 Wasilij Sołomin − radziecki bokser, olimpijczyk
 Witalij Sołomin − radziecki i rosyjski aktor